INO steht für:
 In-N-Out, US-amerikanische Schnellrestaurantkette
 INO S.A., griechisches Weingut
 India-based Neutrino Observatory, ein Experiment zur Teilchenphysik
 Inostranny Otdel (Abteilung für Auslandsaufklärung), ein Nachrichtendienst der Sowjetunion
 Internukleäre Ophthalmoplegie
 Inongo Airport (IATA-Code), Flugplatz von Inongo, Provinz Mai-Ndombe, Demokratische Republik Kongo

Ino steht für:
 Ino, Person der griechischen Mythologie
 (173) Ino, Asteroid
 Ino (Alabama), Unincorporated Community im Coffee County (Alabama), Alabama
 Ino (Wisconsin), Unincorporated Community im Bayfield County, Wisconsin
 Ino (Japan), Ort im Distrikt Agawa, Präfektur Kōchi, Japan

Ino / Inō ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Ino Anastasia († 593), Gefährtin von Tiberios I. und ab 578 Augusta des frühen Byzantinischen Reichs
 Bunta Ino (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Nobuyoshi Ino (* 1950), japanischer Jazzmusiker
 Inō Tadataka (1745–1818), japanischer Landvermesser
 Aldo Ino Ilešič (* 1984), slowenischer Radrennfahrer
 Ino Kubo; siehe Kubo Inokichi

InO steht für:
 Indium(II)-oxid

ino steht für:
 Inoke (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Eastern Highlands Province, Papua-Neuguinea

.ino steht für:
 Dateiendung für Programme der Arduino-Plattform

INO